Oppido ist der Name folgender Orte:
 Oppido Lucano, süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata
 Oppido Mamertina, süditalienische Gemeinde in der Provinz Reggio Calabria in Kalabrien
 Bistum Oppido Mamertina-Palmi, in Italien gelegene römisch-katholische Diözese mit Sitz in Oppido Mamertina
 Oppidum ( für kleinere Stadt, (befestigte) Landstadt) bezeichneten die Römer bedeutende befestigte Siedlungen

Nach dem Herkunftsort Oppido benannt ist:
 Johannes von Oppido (* um 1073), normannischer Priester aus Unteritalien, der im Jahre 1102 zum Judentum konvertierte